Ein Idiotyp bezeichnet:

 Idiotyp, in der Genetik ein charakteristisches Genom einer Zelle
 Idiotyp (Immunologie), die variable Region eines Antikörpers oder T-Zell-Rezeptors